Привид — дещо, що привиділось, ілюзія або плід фантазії; надприродна істота, видима душа померлої людини.

 Привиди (роман) — роман Чака Поланіка (2005).
 Привиди (повість) — повість І. С. Тургенєва (1864)

Фільми 

 «Привиди» — італійський фільм жахів 1987 року.
 «Привид» — американський кінофільм 1990 року.
 «Привид» — радянський художній фільм 1991 року.
  — португальський фільм 2000 року.
 «Привиди» — французький фентезійний фільм 2004 року.
 «Привид» — російський фільм 2015 року.

Див. також 
 Примара (значення)